Gotmar I, bisbe de Girona (841-850)
 Gotmar II, bisbe de Girona (~941 - ~951)
 Gotmar III, bisbe de Girona 
 Gotmar de Vic, bisbe de Vic (886-~899)
 Gotmar de Sant Cugat, abat del monestir de Sant Cugat (944-954)
 Castell Gotmar, castell medieval a Callús (Bages)